Olds peut faire référence à :

 Oldsmobile, une marque d'automobile manufacturée aux États-Unis de 1897 à 2004 ;
 , entreprise américaine de manufacture d'instruments de musiques (cuivres), nommée d'après son fondateur.

Personnes 
 James Olds (1922–1976), psychologue et neuroscientifique. 
  (1890–1960), président de la Commission d'énergie fédérale (Federal Power Commission) en vertu de la FDR. 
 , avocat de Caroline du Nord. 
 Ransom Eli Olds (1864–1950), pionnier de l'industrie automobile américaine. 
 Sharon Olds (née en 1942), poétesse américaine. 
 Membres de la même famille sur trois générations :
  (1802–1869), politicien américain ;
 , pionnier de la guerre aérienne et général de l'USAAF ;
 Robin Olds, pilote de chasse américain.

Tomonymes 
Canada
 Olds (Alberta)
 
United States
 Olds, une ville du comté de Henry, en Iowa.

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
Homonymie de patronyme